Wyrazy:
 Amperogodzina – miara pojemności ogniw galwanicznych (Ah)
 AH – Protokół AH (w IPsec)
 Basilio Ah